Нова-Топола —  населённый пункт (село) в общине Градишка Республики Сербской в БиГ
 Нова-Топола —  населённый пункт (село) в общине Лебане в Сербии